
126-я отдельная гвардейская Горловская дважды Краснознамённая, ордена Суворова бригада береговой обороны — формирование Береговых войск ВМФ Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 12676 (в/ч 12676). Сокращённое наименование — .

Формирование входит в состав 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота России. Пункт постоянной дислокации — с. Перевальное Симферопольского района Республики Крым.

История 

Формирование наследует награды, боевую славу и звания 126-й стрелковой дивизии (2-го формирования) принимавшей участие в Великой Отечественной войне. Дивизия принимала участие в освобождении полуострова Крым в 1944 году. В 1960—1980 годах дивизия входила в состав 32-го армейского корпуса Одесского военного округа.

В 2003 году на базе частей 32-го армейского корпуса была сформирована 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины, в/ч А2320. Она после трёхнедельной блокады гарнизона силами самообороны Крыма и "вежливыми людьми" во время присоединения Крыма к России 21 марта 2014 вместе с её командиром полковником С. И. Стороженко вошла в состав Вооружённых Сил РФ как отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота. Незначительное количество верных присяге Украины военнослужащих убыло на территорию материка. По данным С. И. Стороженко из 1200 военнослужащих убыло 199, уволилось 300, остальные присягнули  РФ. 1 декабря 2014 года на базе этого соединения была сформирована 126-я отдельная бригада береговой обороны.

11 декабря 2014 года бригада получила боевое знамя из рук адмирала Александра Витко. 21 октября 2016 года строительство инфраструктуры бригады было завершено. В 126-й обрбо две трети личного состава — военнослужащие-контрактники, а все подразделения постоянной готовности полностью укомплектованы военнослужащими по контракту. Численность бригады насчитывает около 2000 человек личного состава.

Вторжение России на Украину 
В начале войны 2022 года бригада принимала участие в боях за Вознесенск.

Указом президента Российской Федерации от 28 марта 2022 года №156 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в ходе боевых действий в Херсонской области бригаде присвоено почётное наименование «гвардейская». 

Бригада могла потерять в боях две трети своего личного состава на середину апреля 2022 - по данным Генштаба ВСУ, бригада понесла 75 % потерь.

Состав 

 управление;
 1-й мотострелковый батальон;
 2-й мотострелковый батальон;
 мотострелковый батальон (горный);
 танковый батальон;
 гаубичный артиллерийский дивизион;
 реактивный артиллерийский дивизион;
 зенитный дивизион;
 стрелковая рота снайперов;
 разведывательный батальон;
 инженерный батальон;
 батальон управления (связи);
 рота РЭБ;
 рота РХБЗ;
 батальон материального обеспечения;
 ремонтная рота;
 комендантская рота;
 медицинская рота.
 взвод военной полиции

Командиры 
 полковник С. И. Стороженко 2014-08.2016
 полковник В. М. Попов 08.2016-07.2018
 полковник А. Г. Жваев 07.2018-06.2021
 подполковник А. С. Гаспарян 06.2021-08.2022

Примечания

Ссылки

См. также 
 Преемственность дивизий Вооружённых сил СССР
 Список дивизий Вооружённых сил СССР (1989—1991)

Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Воинские части, награждённые орденом Красного Знамени
Воинские части, награждённые орденом Суворова II степени
Черноморский флот
Береговые войска Российской Федерации
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании